Sporschill ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sporschill (* 1946), österreichischer Jesuit und Sozialseelsorger
Johann Sporschil (1800–1863), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Peter von Sporschill (1770–1838), Jurist und Bürgermeister von Prag